FVW steht für:
 FVW Medien, deutscher Verlag
 Faserverbundwerkstoff, ein Mehrphasen- oder Mischwerkstoff

FvW steht für:
 Feldwebel vom Wochendienst, eine Dienststellung der Bundeswehr; siehe Unteroffizier vom Dienst

F. v. W. steht für:
 Frau von W., eine anonyme deutsche Novellistin

fvw steht für:
 fvw (Zeitschrift), touristische Fachzeitschrift für Fremdenverkehrswirtschaft

Abkürzung